Shigong Shan (kinesiska: 石公山) är ett berg i Kina. Det ligger i provinsen Fujian, i den sydöstra delen av landet, omkring 260 kilometer sydväst om provinshuvudstaden Fuzhou. Toppen på Shigong Shan är  meter över havet.

Runt Shigong Shan är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Nanpu,  km väster om Shigong Shan. I omgivningarna runt Shigong Shan växer huvudsakligen savannskog.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är oktober, med  mm nederbörd.

Källor 

Berg i Fujian
WP:Projekt Kina